La línea 214 es una línea de transporte de carácter suburbano que une Montevideo con El Pinar, ciudad balneario ubicada en el departamento de Canelones.

Recorridos 
Ida
 Río Branco
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Eduardo Víctor Haedo
 Avenida Italia
 Av. Ing. Luis Giannattasio, hasta el km 28.500
 Av. Pérez Butler
Vuelta
 Pérez Butler
 Av. Ing. Luis Giannattasio
 Av. Italia
 Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Uruguay
 Ciudadela
 Rbla. Franklin D. Rooselvelt
 Galicia
 Terminal Río Branco

Paradas 
Nº Parada → Calle

Ida

Vuelta

Barrios Servidos 
El 214 pasa por los barrios: Centro, Cordón, Cordón Norte, Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo, Malvín, Malvín Norte, Parque Rivera, Carrasco, Carrasco Norte, Shangrilá, Lagomar, Solymar, Lomas de Solymar, El Pinar.

Referencias 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.cutcsa.com.uy/

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo